Bredahl ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Bredahl (* 1957), US-amerikanische Dressurreiterin
 Christian Hviid Bredahl (1784–1860), dänischer Schriftsteller
 Jimmi Bredahl (* 1967), dänischer Boxer
 Johnny Bredahl (* 1968), dänischer Boxer
 Peter Bredahl (1681–1756), dänisch-norwegischer Seeoffizier
 Peter von Bredahl (* ca. 1713–1776), russisch-deutscher Hofbeamter  
 Thomas Bredahl (* 1980), dänischer Sänger und Gitarrist

Siehe auch:
 Bredael
 Bredal